Аллсвенскан 1961 — 37-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1961 року розпочався 16 квітня й завершився 15 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФ «Ельфсборг» (Бурос).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1961 у Швеції